Monreal de Ariza — antiga Arcóbriga
 São Pedro do Sul — antiga Arcóbriga
 Alcarva, Penedono — talvez chamada Arcóbriga no passado
 Alcarva, Ranhados — talvez chamada Arcóbriga no passado
 Arcóbriga — situada ao norte do rio Douro